Степан Степанович Лесовский (Лессовский, Лесовской, 1817 Ретель, Франция — 1884) — адмирал русского императорского флота (1881), внук генерал-фельдмаршала Н. В. Репнина. В 1876-80 гг. морской министр.

Его именем названы мыс и залив на Сахалине, а также мыс на Чукотке.

Биография 
Родился во Франции, где служил его отец, Степан Иванович Лесовский, командир Кинбурнского драгунского полка.

 1835 — Окончил Морской кадетский корпус и Офицерские классы с производством в чин лейтенанта и назначением на Черноморский флот.
 Командир брига «Язон».
 Командир фрегата «Кулевчи».
 1853—1855 — Капитан-лейтенант, командир 52-пушечного фрегата «Диана».
 4 октября 1853—1856 — совершил кругосветное плавание:
 1854 — Вышел из Кронштадта, обогнул мыс Горн, достиг Дальнего Востока и в бухте Де-Кастри поступил в распоряжение дипломатической миссии Евфимия Путятина; перешёл в бухту Симода (Япония), где во время землетрясения фрегат потерпел крушение.
 1855 — На иностранной шхуне вернулся в Петропавловск-Камчатский, затем в устье Амура.
 1855 — Силами команды соорудил батарею на мысе Лазарева.
 1855—1856 — Командир сводного экипажа и начальник береговых батарей в Николаевске-на-Амуре.
 1856 — Через Сибирь вернулся в Санкт-Петербург. По возвращении произведён в капитаны 2-го ранга.
 1856 — Получил звание капитана 1-го ранга с переводом в торговый флот.
 1857—1858 — Служба в Русском обществе пароходства и торговли (РОПиТ).
 1858—1861 — Начальник над портом Кронштадта.
 1861—1862 — В Северной Америке наблюдал за постройкой судов для России.
 8 июля 1863 года «за отличие по службе» произведен в чин контр-адмирала с зачислением в Свиту.
 1863—1864 — Командующий эскадрой из шести кораблей (фрегаты «Александр Невский», «Ослябя» и «Пересвет», корветы «Варяг» и «Витязь», клипер «Алмаз»), направленной в Нью-Йорк с целью не допустить вмешательства Великобритании и Франции в Гражданскую войну Севера и Юга. В последующем по распоряжению царя часто привлекался к организации и проведению официальных мероприятий по приему особо важных гостей из США. Свободно владел английским языком.
 1864 — Главный командир Кронштадтского порта, исполняющий обязанности военного губернатора Кронштадта (устроил в городе водопровод, провёл газ, построил казармы).
 1864—1865 — Командующий эскадрой в Средиземном море.
 1866 — 8 ноября 1871 — Главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта.
 1869 — Генерал-адъютант.
 1871 — Вице-адмирал.
 8 ноября 1871 — 1 января 1876 — Товарищ Управляющего Морским министерством.
 1 января 1876 — 23 июня 1880 — Управляющий Морским министерством (ушёл по собственному желанию в связи с возникшими в отношениях с Китаем недоразумениями, чтобы возглавить тихоокеанскую эскадру).
 23 июня 1880 — Член Государственного совета.
 23 июня 1880—1884 — Главный начальник морских сил на Тихом океане.
 1881 — Полный адмирал.
 1882—1884 — Глава Комиссии по пересмотру Морского устава.

Лесовский, прозванный моряками «Дядька Степан», не был злым человеком, но пользовался репутацией жёсткого и требовательного командира. Во время плавания на «Диане» из-за его жестокости (матросов часто пороли линьками) команда едва не взбунтовалась. Спасло ситуацию лишь хладнокровие старшего офицера И. И. Бутакова.

Скончался в 1884 году, через месяц после выхода в отставку по состоянию здоровья. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.

Личная жизнь 
Первая жена — Софья Александровна  Филатьева (1805—10.08.1873), из купеческого сословия. В период губернаторства мужа в Кронштадте принимала активное участие в общественной жизни города. В 1867 году по её инициативе в городе было создано Благотворительное общество, взятое под покровительство великой княгиней Александрой Иосифовной. Скончалась в Петербурге от болезни почек. Похоронена в Воскресенском Новодевичьем монастыре. В браке детей не имела.

Вторая жена (с 1874) — Екатерина Владимировна Вестман (1851—после 1884), дочь товарища министра иностранных дел, сенатора В. И. Вестмана. Сопровождала мужа в его плавании на Дальний Восток. Брак был бездетным. Овдовев, жила на пенсию от государства. Говорили, что когда вдова Лесовского решила выйти снова замуж, то писала прошение
к императору Александру III о сохранении ей пенсии в надежде, что монарх и Россия «не забыли службу её мужа, адмирала Лесовского». Но резолюция императора гласила: «Ни я, ни Россия не забыли службу почтеннейшего Степана Степановича, а вот вдова его забыла. Отказать».

Награды 

Российской империи:
 Орден Святой Анны II степени с императорской короной (1859);
 Орден Святого Владимира III степени (1862);
 Орден Святого Станислава I степени (1865);
 Орден Святого Владимира II степени (8 апреля 1873);
 Орден Белого орла (1 января 1876);
 Орден Святого Александра Невского (1 января 1879).
 Бронзовая медаль «В память войны 1853-1856 гг.»

Иностранных государств:
 Итальянский орден Святых Маврикия и Лазаря кавалер большого креста (1864);
 Французский орден Почётного легиона командор (1864);
 Гессен-Дармштадтский орден Филиппа Великодушного кавалер большого креста (1865).

Примечания

Ссылки 
 
 Фамилия Лесовский на сайте Всероссийское генеалогическое древо
 Российский императорский флот
 Корабел.ру

 

Адмиралы (Российская империя)
Морские министры Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Выпускники Морского кадетского корпуса
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)